Esbjörs ist der Familienname folgender Personen:

Joacim Esbjörs (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler
Jonas Esbjörs (* 1973), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
Lars-Erik Esbjörs (* 1949), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer